Le qualificazioni del singolare dell'AEGON Classic 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
  Kateryna Bondarenko (ultimo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Christina McHale (qualificata)

  Cvetana Pironkova (qualificata)
  Louisa Chirico (primo turno)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Magda Linette (ultimo turno, Lucky loser)

Qualificate 

  Tamira Paszek
  Cvetana Pironkova

  Kateřina Siniaková
  Christina McHale

Lucky loser 

  Magda Linette

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2016
WTA Tour 2016